Prieler steht für:
 Weingut Prieler, burgenländischer Weinbaubetrieb

Pieler ist der Familienname folgender Personen:
 Nanna Prieler (* 1991), österreichische Kinderbuchautorin und Illustratorin